Sitochora är ett släkte av svampar. Sitochora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sitochora